Il gruppo dell'axinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'axinite 
 Axinite-(Fe)
 Axinite-(Mg)
 Axinite-(Mn)
 Tinzenite

Collegamenti esterni 
 

Axinite